Sarigyugh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Sarigyugh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sarigyugh är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Sarigyugh. Närmaste större samhälle är Ijevan,  kilometer söder om Sarigyugh. 

Omgivningarna runt Sarigyugh är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Sarigyugh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tavusj